

Patronyme 

 , scientifique ;
 , joueuse de football trinidadienne.

Toponyme 
 Mollon, ancienne commune française, intégrée à Villieu-Loyes-Mollon.

Homonymie de toponyme